Najkorisniji igrač NBA je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za najboljeg igrača regularnog dijela sezone. Dobitniku nagrade liga dodjeljuje trofej Maurice Podoloff. Sve do sezone 1979./80. igrači su glasovali, odnosno birali najboljeg igrača lige. Međutim, od sezone 1980/81. nagradu po izboru dodjeljuje 125 američkih i kanadskih novinara koji prate NBA ligu. Prvo mjesto donosi deset, drugo sedam, treće pet, četvrto tri, a peto mjesto jedan bod. Igrač koji je dobio najviše glasova, odnosno bodova osvaja nagradu.

Član Košarkaške Kuće slavnih Kareem Abdul-Jabbar ovu nagradu je osvajao šest puta. Bill Russell i Michael Jordan osvajali su je pet puta, dok je Wilt Chamberlain ovu nagradu osvojio četiri puta. Moses Malone, Larry Bird i Magic Johnson osvajali su je po tri puta, dok su Bob Pettit, Karl Malone, Tim Duncan, Steve Nash i LeBron James osvajali po dva puta.

Posljednji dobitnik ove nagrade je igrač Bucksa Giannis Antetokounmpo. Samo su dva novaka (rookieja) osvajali ovu nagradu: Wilt Chamberlain (1959./60.) i Wes Unseld (1968./69.). Samo su četvorica igrača bili dobitnici ove nagrade koji su rođeni izvan Sjedinjenih država, a to su Tim Duncan s Američkih Djevičanskih Otoka, Hakeem Olajuwon iz Nigerije, Steve Nash iz Kanade, Dirk Nowitzki iz Njemačke, Giannis Antentokounmpo iz Grčke i Nikola Jokić iz Srbije. Tim Duncan ima i američko državljanstvo, ali smatra se stranim igračem jer nije rođen ni u jednoj državi SAD-a.

Pobjednici

Izvori 
General
 
 

Nagrade NBA lige